

События

Европа 
 Синод в Уитби. Созван по просьбе короля Освиу. Участвовали Кутберт и Уилфрид. Одобрил римские правила вычисления Пасхи вместо ранее применявшихся кельтских.
 664—676 — Приор  (Нортумбрия) св. Кутберт.
 664/5 — Мать Хлотаря III Батильда ушла в монастырь. Правление Эброина.
 664 — В англосаксонской церкви римское влияние победило кельтское

Китай 
 664—665 — Девиз «Линь-дэ» императора Китая Гао-цзуна.

Родились 
 Вэй (династия Тан) — китайская императрица времён династии Тан.
 Константин (папа римский).
 Шангуань Ваньэр — наложница танского императора Чжун-цзуна.

Скончались 
 Абэ-но Хирафу — японский исторический деятель VII века.
 Амр ибн аль-Ас — арабский полководец и политический деятель VII века.
 Деусдедит Кентерберийский — первый англосакс, ставший архиепископом Кентерберийским.
 Радегаст (король ободритов).
 Свитхельм (король Эссекса).
 26 октября — Седд Мерсийский, святой епископ из Нортумбрии.
 7 марта — Сюаньцзан, китайский буддийский монах.
 Флорентий Буржский — епископ Буржский, святой.
 Эрконберт — король Кента.
 Этельвольд (король Восточной Англии).

См. также